Craig Mager – giocatore di football americano statunitense
 Gianluca Mager – tennista italiano
 Manuela Mager – ex pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca
 Norm Mager – cestista statunitense
 Penny Barg-Mager – ex tennista statunitense
 Wolfgang Mager – ex canottiere tedesco